Clarinda kan syfta på följande platser:

Australien 

 Clarinda (del av en befolkad plats), Victoria,

USA 

 Clarinda, Iowa, countyhuvudort, Page County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar